

Geografia da Espanha 
 Los Vélez — comarca da província de Almeria

Municípios 
 Vélez de Benaudalla — na província de Granada
 Vélez-Blanco — na província de Almeria
 Vélez-Málaga — na província de Málaga
 Vélez-Rubio — na província de Almeria

Outros usos 
Ilhote de Vélez de la Gomera — na costa norte de Marrocos, em frente do qual existiu a cidade portuária de Badis ou Vélez, que foi capital de um reino homónimo
 Curaco de Vélez — comuna chilena do arquipélago de Chiloé
 Club Atlético Vélez Sársfield — clube de futebol de Buenos Aires, Argentina

Desambiguações de topônimos